Ravna Gora je lahko:
 Ravna Gora, Ivanjica (Srbija)
 Ravna Gora, Vlasotince (Srbija)
 Ravna Gora, Primorsko-goranska županija (Hrvaška)
občina Ravna Gora (Hrvaška); Ravnogorsko polje
Ravna gora (Trakošćan), vzpetina z vrhom, visokim 686 m v Varaždinski županiji na Hrvaškem